"Ferradura" pode ser:
 Ferradura, utensílio
 Teoria da ferradura
 Praia da Ferradura, em Búzios (Rio de Janeiro)
 Caranguejo-ferradura
 Cobra-ferradura
 Arco de ferradura
 Bolo da Ferradura
 Morcego de Ferradura Mourisco
 Órbita ferradura

Ver também
 Herradura

Desambiguações de topônimos